|-
|(30001)||2000 AU195|| align=right|13,0|| align=right|2,615|| align=right|0,117|| align=right|14,04|| align=right|4,229||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30002)||2000 AP233|| align=right|15,5|| align=right|2,168|| align=right|0,071|| align=right|2,78|| align=right|3,191||MBA||4. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30003)||2000 AO236|| align=right|13,8|| align=right|2,667|| align=right|0,322|| align=right|5,85|| align=right|4,355||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30004)||2000 BP33|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,170|| align=right|3,46|| align=right|3,678||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(30005)||2000 CJ23|| align=right|16,1|| align=right|2,346|| align=right|0,188|| align=right|3,68|| align=right|3,592||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30006)||2000 CB30|| align=right|13,2|| align=right|2,914|| align=right|0,047|| align=right|2,45|| align=right|4,973||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30007)||2000 CV45|| align=right|15,9|| align=right|2,212|| align=right|0,180|| align=right|3,76|| align=right|3,289||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30008)||2000 CE49|| align=right|15,3|| align=right|2,365|| align=right|0,186|| align=right|1,93|| align=right|3,635||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30009)||2000 CQ50|| align=right|14,2|| align=right|2,575|| align=right|0,138|| align=right|15,58|| align=right|4,131||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30010)||2000 CJ56|| align=right|13,0|| align=right|2,657|| align=right|0,191|| align=right|11,95|| align=right|4,331||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30011)||2000 CM56|| align=right|15,3|| align=right|2,182|| align=right|0,161|| align=right|4,64|| align=right|3,222||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30012)||2000 CB67|| align=right|14,6|| align=right|2,327|| align=right|0,141|| align=right|7,25|| align=right|3,549||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30013)||2000 CV77|| align=right|15,5|| align=right|2,372|| align=right|0,211|| align=right|2,88|| align=right|3,653||MBA||7. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30014)||2000 CY80|| align=right|15,1|| align=right|2,182|| align=right|0,173|| align=right|3,86|| align=right|3,222||MBA||11. februar 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(30015)||2000 CX92|| align=right|14,9|| align=right|2,181|| align=right|0,122|| align=right|3,25|| align=right|3,220||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30016)||2000 CA95|| align=right|13,4|| align=right|2,466|| align=right|0,154|| align=right|3,47|| align=right|3,872||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30017)||2000 CQ95|| align=right|14,2|| align=right|2,319|| align=right|0,170|| align=right|1,11|| align=right|3,530||MBA||10. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30018)||2000 CX101|| align=right|14,7|| align=right|2,465|| align=right|0,241|| align=right|8,68|| align=right|3,870||MBA||14. februar 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(30019)||2000 DD|| align=right|14,1|| align=right|1,844|| align=right|0,096|| align=right|21,75|| align=right|2,504||MBA||16. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30020)||2000 DZ5|| align=right|11,6|| align=right|5,247|| align=right|0,047|| align=right|16,69|| align=right|12,02||JUT||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30021)||2000 DP6|| align=right|15,5|| align=right|2,187|| align=right|0,110|| align=right|3,38|| align=right|3,233||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30022)||2000 DZ14|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,121|| align=right|3,03|| align=right|3,665||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(30023)||2000 DN16|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,132|| align=right|2,94|| align=right|3,733||MBA||29. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(30024)||2000 DM21|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,160|| align=right|3,21|| align=right|3,378||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30025)||2000 DJ26|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,166|| align=right|5,53|| align=right|3,479||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30026)||2000 DS29|| align=right|15,2|| align=right|2,311|| align=right|0,150|| align=right|2,44|| align=right|3,512||MBA||29. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(30027)||2000 DA42|| align=right|15,9|| align=right|2,576|| align=right|0,132|| align=right|1,97|| align=right|4,133||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30028)||2000 DL42|| align=right|14,8|| align=right|2,417|| align=right|0,175|| align=right|2,08|| align=right|3,757||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30029)||2000 DR58|| align=right|15,7|| align=right|2,391|| align=right|0,199|| align=right|3,92|| align=right|3,695||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30030)||2000 DY61|| align=right|15,8|| align=right|2,438|| align=right|0,155|| align=right|2,66|| align=right|3,807||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30031)||2000 DZ63|| align=right|14,6|| align=right|2,358|| align=right|0,171|| align=right|6,61|| align=right|3,621||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30032)||2000 DC65|| align=right|16,4|| align=right|2,390|| align=right|0,128|| align=right|00,51|| align=right|3,695||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30033)||2000 DP68|| align=right|15,9|| align=right|2,270|| align=right|0,072|| align=right|1,92|| align=right|3,418||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30034)||2000 DU76|| align=right|15,9|| align=right|2,186|| align=right|0,083|| align=right|1,21|| align=right|3,231||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30035)||2000 DX77|| align=right|15,7|| align=right|2,595|| align=right|0,143|| align=right|4,54|| align=right|4,179||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30036)||2000 DF78|| align=right|15,8|| align=right|2,423|| align=right|0,157|| align=right|1,85|| align=right|3,771||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30037)||2000 DU78|| align=right|15,1|| align=right|2,303|| align=right|0,092|| align=right|4,53|| align=right|3,495||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30038)||2000 DM92|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,156|| align=right|1,19|| align=right|3,493||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30039)||2000 DE100|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,138|| align=right|3,66|| align=right|3,691||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30040)||2000 DO112|| align=right|15,2|| align=right|2,315|| align=right|0,178|| align=right|4,12|| align=right|3,521||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30041)||2000 EG3|| align=right|15,1|| align=right|2,604|| align=right|0,109|| align=right|13,62|| align=right|4,202||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30042)||2000 EY3|| align=right|14,4|| align=right|2,324|| align=right|0,096|| align=right|5,76|| align=right|3,542||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(30043)||2000 EJ17|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,175|| align=right|1,84|| align=right|3,722||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30044)||2000 EG19|| align=right|15,6|| align=right|2,189|| align=right|0,163|| align=right|2,75|| align=right|3,238||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30045)||2000 EC20|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,183|| align=right|2,05|| align=right|3,602||MBA||6. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(30046)||2000 EX24|| align=right|15,1|| align=right|2,364|| align=right|0,195|| align=right|00,48|| align=right|3,634||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30047)||2000 EV35|| align=right|13,5|| align=right|2,658|| align=right|0,192|| align=right|13,11|| align=right|4,333||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30048)||2000 EB37|| align=right|15,7|| align=right|2,407|| align=right|0,164|| align=right|2,03|| align=right|3,734||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30049)||2000 EX38|| align=right|14,7|| align=right|2,465|| align=right|0,175|| align=right|4,94|| align=right|3,871||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30050)||2000 EK39|| align=right|14,9|| align=right|2,297|| align=right|0,128|| align=right|6,30|| align=right|3,482||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30051)||2000 ED41|| align=right|14,8|| align=right|3,040|| align=right|0,107|| align=right|3,56|| align=right|5,299||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30052)||2000 EW41|| align=right|14,4|| align=right|2,384|| align=right|0,262|| align=right|5,40|| align=right|3,681||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30053)||2000 EG44|| align=right|16,1|| align=right|2,311|| align=right|0,095|| align=right|3,44|| align=right|3,512||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30054)||2000 EO44|| align=right|15,1|| align=right|2,238|| align=right|0,169|| align=right|1,99|| align=right|3,348||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30055)||2000 EL47|| align=right|15,5|| align=right|2,378|| align=right|0,140|| align=right|2,53|| align=right|3,667||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30056)||2000 EP47|| align=right|15,1|| align=right|2,204|| align=right|0,221|| align=right|5,45|| align=right|3,272||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30057)||2000 EK56|| align=right|14,9|| align=right|2,421|| align=right|0,158|| align=right|2,60|| align=right|3,767||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30058)||2000 EJ58|| align=right|14,3|| align=right|2,380|| align=right|0,264|| align=right|2,79|| align=right|3,671||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30059)||2000 ET59|| align=right|16,8|| align=right|2,200|| align=right|0,059|| align=right|2,43|| align=right|3,263||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30060)||2000 EL60|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,153|| align=right|2,20|| align=right|3,699||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30061)||2000 EX61|| align=right|15,6|| align=right|2,255|| align=right|0,090|| align=right|1,86|| align=right|3,387||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30062)||2000 ER62|| align=right|15,3|| align=right|2,462|| align=right|0,239|| align=right|7,88|| align=right|3,863||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30063)||2000 EX63|| align=right|15,7|| align=right|2,249|| align=right|0,176|| align=right|3,18|| align=right|3,372||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30064)||2000 ER64|| align=right|15,4|| align=right|2,605|| align=right|0,139|| align=right|4,76|| align=right|4,204||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30065)||2000 EF66|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,149|| align=right|4,86|| align=right|3,625||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30066)||2000 EV68|| align=right|15,1|| align=right|2,356|| align=right|0,104|| align=right|6,50|| align=right|3,614||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30067)||2000 EL70|| align=right|14,8|| align=right|2,324|| align=right|0,145|| align=right|7,37|| align=right|3,542||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30068)||2000 EZ70|| align=right|14,0|| align=right|2,757|| align=right|0,160|| align=right|10,66|| align=right|4,577||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(30069)||2000 EH74|| align=right|15,9|| align=right|2,300|| align=right|0,037|| align=right|7,48|| align=right|3,488||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30070)||2000 ES84|| align=right|15,2|| align=right|2,258|| align=right|0,131|| align=right|6,54|| align=right|3,393||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30071)||2000 EW92|| align=right|14,3|| align=right|2,621|| align=right|0,106|| align=right|13,97|| align=right|4,241||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30072)||2000 EP93|| align=right|12,9|| align=right|2,689|| align=right|0,189|| align=right|11,99|| align=right|4,408||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30073)||2000 EP94|| align=right|14,6|| align=right|2,276|| align=right|0,170|| align=right|4,61|| align=right|3,433||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30074)||2000 EY96|| align=right|13,7|| align=right|2,614|| align=right|0,077|| align=right|13,10|| align=right|4,225||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30075)||2000 EC97|| align=right|14,0|| align=right|2,688|| align=right|0,103|| align=right|13,47|| align=right|4,406||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30076)||2000 EP97|| align=right|13,9|| align=right|3,082|| align=right|0,281|| align=right|3,61|| align=right|5,411||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30077)||2000 ES97|| align=right|13,6|| align=right|2,991|| align=right|0,267|| align=right|11,69|| align=right|5,172||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30078)||2000 EB104|| align=right|13,7|| align=right|2,859|| align=right|0,199|| align=right|15,75|| align=right|4,834||MBA||14. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30079)||2000 EP104|| align=right|14,8|| align=right|2,396|| align=right|0,177|| align=right|3,02|| align=right|3,708||MBA||15. marec 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(30080)||2000 EQ105|| align=right|14,6|| align=right|2,644|| align=right|0,148|| align=right|13,52|| align=right|4,298||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30081)||2000 EY108|| align=right|14,2|| align=right|2,332|| align=right|0,161|| align=right|5,40|| align=right|3,560||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30082)||2000 EE110|| align=right|14,6|| align=right|2,296|| align=right|0,162|| align=right|7,66|| align=right|3,479||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(30083)||2000 EG110|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,097|| align=right|7,61|| align=right|3,698||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(30084)||2000 EV110|| align=right|15,6|| align=right|2,428|| align=right|0,068|| align=right|5,38|| align=right|3,784||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(30085)||2000 EZ112|| align=right|15,1|| align=right|2,265|| align=right|0,131|| align=right|3,26|| align=right|3,408||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30086)||2000 EU113|| align=right|13,8|| align=right|2,449|| align=right|0,106|| align=right|13,48|| align=right|3,833||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30087)||2000 EL122|| align=right|15,6|| align=right|2,196|| align=right|0,084|| align=right|5,44|| align=right|3,254||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30088)||2000 EK128|| align=right|14,8|| align=right|2,457|| align=right|0,172|| align=right|3,59|| align=right|3,850||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30089)||2000 EW128|| align=right|14,7|| align=right|2,615|| align=right|0,196|| align=right|5,75|| align=right|4,229||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30090)||2000 EL129|| align=right|14,7|| align=right|2,584|| align=right|0,188|| align=right|3,64|| align=right|4,152||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30091)||2000 EY130|| align=right|15,3|| align=right|2,219|| align=right|0,146|| align=right|2,01|| align=right|3,304||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30092)||2000 EB135|| align=right|14,9|| align=right|2,393|| align=right|0,135|| align=right|3,57|| align=right|3,702||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30093)||2000 ES135|| align=right|13,7|| align=right|2,664|| align=right|0,284|| align=right|13,21|| align=right|4,348||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30094)||2000 ER141|| align=right|14,5|| align=right|2,281|| align=right|0,169|| align=right|6,45|| align=right|3,444||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(30095)||2000 EU145|| align=right|14,9|| align=right|2,175|| align=right|0,063|| align=right|4,51|| align=right|3,206||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(30096)||2000 EZ147|| align=right|15,4|| align=right|2,462|| align=right|0,164|| align=right|2,61|| align=right|3,863||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(30097)||2000 EQ148|| align=right|14,6|| align=right|2,366|| align=right|0,131|| align=right|7,35|| align=right|3,638||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(30098)||2000 EE151|| align=right|14,5|| align=right|2,380|| align=right|0,183|| align=right|3,10|| align=right|3,672||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(30099)||2000 EG151|| align=right|13,7|| align=right|2,656|| align=right|0,206|| align=right|13,12|| align=right|4,327||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(30100)||2000 EL157|| align=right|13,7|| align=right|2,530|| align=right|0,183|| align=right|16,42|| align=right|4,023||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(30101)||2000 FA|| align=right|15,1|| align=right|2,165|| align=right|0,115|| align=right|1,64|| align=right|3,186||MBA||16. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30102)||2000 FC1|| align=right|10,4|| align=right|5,235|| align=right|0,042|| align=right|23,74|| align=right|11,98||JUT||26. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30103)||2000 FY2|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,128|| align=right|2,16|| align=right|3,649||MBA||28. marec 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(30104)||2000 FA3|| align=right|14,9|| align=right|2,219|| align=right|0,095|| align=right|3,43|| align=right|3,304||MBA||27. marec 2000||Gekko||T. Kagawa
|-
|(30105)||2000 FO3|| align=right|13,7|| align=right|2,177|| align=right|0,312|| align=right|7,33|| align=right|3,210||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30106)||2000 FR3|| align=right|13,4|| align=right|2,558|| align=right|0,180|| align=right|9,81|| align=right|4,090||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30107)||2000 FT15|| align=right|14,7|| align=right|2,347|| align=right|0,139|| align=right|7,29|| align=right|3,595||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30108)||2000 FM16|| align=right|13,6|| align=right|2,676|| align=right|0,219|| align=right|15,60|| align=right|4,376||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30109)||2000 FQ17|| align=right|15,1|| align=right|2,276|| align=right|0,146|| align=right|7,76|| align=right|3,434||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30110)||2000 FH20|| align=right|14,5|| align=right|2,219|| align=right|0,091|| align=right|8,49|| align=right|3,305||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30111)||2000 FJ20|| align=right|14,5|| align=right|2,355|| align=right|0,092|| align=right|7,08|| align=right|3,613||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30112)||2000 FZ25|| align=right|13,6|| align=right|2,315|| align=right|0,148|| align=right|7,67|| align=right|3,521||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30113)||2000 FM26|| align=right|14,8|| align=right|2,364|| align=right|0,114|| align=right|4,88|| align=right|3,634||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30114)||2000 FY26|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,086|| align=right|2,89|| align=right|3,378||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30115)||2000 FQ31|| align=right|13,9|| align=right|2,344|| align=right|0,212|| align=right|12,93|| align=right|3,587||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30116)||2000 FA36|| align=right|13,5|| align=right|2,356|| align=right|0,127|| align=right|12,48|| align=right|3,615||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30117)||2000 FW36|| align=right|14,8|| align=right|2,271|| align=right|0,154|| align=right|3,36|| align=right|3,422||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30118)||2000 FC37|| align=right|14,3|| align=right|2,236|| align=right|0,209|| align=right|5,41|| align=right|3,344||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30119)||2000 FS37|| align=right|14,8|| align=right|2,589|| align=right|0,070|| align=right|5,94|| align=right|4,165||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30120)||2000 FZ38|| align=right|14,3|| align=right|2,382|| align=right|0,203|| align=right|5,33|| align=right|3,677||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30121)||2000 FF39|| align=right|15,4|| align=right|2,185|| align=right|0,085|| align=right|4,07|| align=right|3,229||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30122)||2000 FC40|| align=right|14,9|| align=right|2,331|| align=right|0,121|| align=right|7,24|| align=right|3,559||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30123)||2000 FF40|| align=right|14,7|| align=right|2,202|| align=right|0,184|| align=right|5,64|| align=right|3,266||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30124)||2000 FZ40|| align=right|14,5|| align=right|2,300|| align=right|0,023|| align=right|4,57|| align=right|3,487||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30125)||2000 FF41|| align=right|14,3|| align=right|2,385|| align=right|0,094|| align=right|5,14|| align=right|3,683||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30126)||2000 FS41|| align=right|14,7|| align=right|2,294|| align=right|0,092|| align=right|7,93|| align=right|3,473||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30127)||2000 FY41|| align=right|14,7|| align=right|2,186|| align=right|0,073|| align=right|5,96|| align=right|3,232||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30128)||2000 FJ44|| align=right|15,5|| align=right|2,448|| align=right|0,135|| align=right|5,39|| align=right|3,831||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30129)||2000 FT44|| align=right|15,8|| align=right|2,288|| align=right|0,083|| align=right|6,44|| align=right|3,461||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30130)||2000 FK46|| align=right|15,0|| align=right|2,345|| align=right|0,103|| align=right|6,17|| align=right|3,589||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30131)||2000 FO46|| align=right|15,5|| align=right|2,154|| align=right|0,105|| align=right|5,23|| align=right|3,161||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30132)||2000 FP47|| align=right|13,2|| align=right|3,093|| align=right|0,121|| align=right|8,94|| align=right|5,439||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30133)||2000 FA48|| align=right|14,6|| align=right|2,299|| align=right|0,198|| align=right|10,53|| align=right|3,485||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30134)||2000 FR49|| align=right|13,1|| align=right|2,572|| align=right|0,060|| align=right|14,99|| align=right|4,124||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30135)||2000 FU49|| align=right|13,7|| align=right|2,588|| align=right|0,185|| align=right|12,18|| align=right|4,163||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30136)||2000 FO60|| align=right|15,0|| align=right|2,637|| align=right|0,182|| align=right|5,59|| align=right|4,282||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30137)||2000 FB63|| align=right|15,5|| align=right|2,155|| align=right|0,127|| align=right|2,00|| align=right|3,162||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30138)||2000 FN68|| align=right|16,9|| align=right|2,244|| align=right|0,014|| align=right|2,40|| align=right|3,361||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30139)||2000 GG3|| align=right|14,5|| align=right|2,401|| align=right|0,230|| align=right|23,49|| align=right|3,719||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30140)||2000 GO5|| align=right|15,4|| align=right|2,367|| align=right|0,164|| align=right|5,16|| align=right|3,641||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30141)||2000 GT24|| align=right|15,3|| align=right|2,396|| align=right|0,125|| align=right|6,67|| align=right|3,709||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30142)||2000 GS26|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,183|| align=right|6,84|| align=right|3,616||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30143)||2000 GU29|| align=right|13,7|| align=right|2,630|| align=right|0,188|| align=right|12,88|| align=right|4,263||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30144)||2000 GP31|| align=right|16,4|| align=right|2,316|| align=right|0,067|| align=right|2,56|| align=right|3,523||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30145)||2000 GG33|| align=right|14,5|| align=right|2,425|| align=right|0,144|| align=right|1,16|| align=right|3,775||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30146)||2000 GQ34|| align=right|14,1|| align=right|3,153|| align=right|0,148|| align=right|00,66|| align=right|5,597||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30147)||2000 GV41|| align=right|14,8|| align=right|2,302|| align=right|0,095|| align=right|5,60|| align=right|3,493||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30148)||2000 GP45|| align=right|14,8|| align=right|2,326|| align=right|0,247|| align=right|3,19|| align=right|3,546||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30149)||2000 GW45|| align=right|15,9|| align=right|2,323|| align=right|0,167|| align=right|4,58|| align=right|3,540||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30150)||2000 GC46|| align=right|14,4|| align=right|2,362|| align=right|0,117|| align=right|6,49|| align=right|3,628||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30151)||2000 GX46|| align=right|15,2|| align=right|2,370|| align=right|0,059|| align=right|6,19|| align=right|3,648||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30152)||2000 GW49|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,151|| align=right|2,85|| align=right|3,698||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30153)||2000 GT50|| align=right|15,7|| align=right|2,289|| align=right|0,136|| align=right|6,22|| align=right|3,463||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30154)||2000 GO52|| align=right|14,3|| align=right|2,462|| align=right|0,192|| align=right|4,23|| align=right|3,862||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30155)||2000 GQ52|| align=right|15,3|| align=right|2,309|| align=right|0,119|| align=right|3,85|| align=right|3,508||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30156)||2000 GH55|| align=right|15,5|| align=right|2,178|| align=right|0,148|| align=right|5,32|| align=right|3,213||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30157)||2000 GL55|| align=right|15,6|| align=right|2,460|| align=right|0,189|| align=right|2,78|| align=right|3,858||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30158)||2000 GQ55|| align=right|15,0|| align=right|2,971|| align=right|0,133|| align=right|1,96|| align=right|5,120||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30159)||2000 GR55|| align=right|15,2|| align=right|2,542|| align=right|0,153|| align=right|3,13|| align=right|4,053||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30160)||2000 GD57|| align=right|15,7|| align=right|2,403|| align=right|0,116|| align=right|1,42|| align=right|3,724||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30161)||2000 GM57|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,149|| align=right|2,02|| align=right|3,618||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30162)||2000 GO57|| align=right|15,0|| align=right|2,395|| align=right|0,141|| align=right|00,73|| align=right|3,705||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30163)||2000 GK58|| align=right|13,6|| align=right|2,793|| align=right|0,111|| align=right|9,29|| align=right|4,668||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30164)||2000 GC59|| align=right|15,0|| align=right|2,423|| align=right|0,068|| align=right|00,75|| align=right|3,770||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30165)||2000 GF61|| align=right|13,7|| align=right|2,702|| align=right|0,067|| align=right|3,59|| align=right|4,441||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30166)||2000 GC62|| align=right|14,5|| align=right|2,396|| align=right|0,105|| align=right|6,67|| align=right|3,707||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30167)||2000 GR62|| align=right|14,7|| align=right|2,330|| align=right|0,122|| align=right|5,47|| align=right|3,557||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30168)||2000 GG66|| align=right|14,9|| align=right|2,409|| align=right|0,181|| align=right|1,62|| align=right|3,737||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30169)||2000 GU67|| align=right|15,4|| align=right|2,309|| align=right|0,130|| align=right|2,47|| align=right|3,508||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30170)||2000 GG68|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,070|| align=right|2,54|| align=right|4,221||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30171)||2000 GY70|| align=right|13,5|| align=right|2,382|| align=right|0,147|| align=right|7,03|| align=right|3,676||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30172)||2000 GZ71|| align=right|14,6|| align=right|2,841|| align=right|0,016|| align=right|2,45|| align=right|4,787||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30173)||2000 GG72|| align=right|15,2|| align=right|2,343|| align=right|0,014|| align=right|4,73|| align=right|3,586||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30174)||2000 GY72|| align=right|15,0|| align=right|2,258|| align=right|0,082|| align=right|1,83|| align=right|3,392||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30175)||2000 GS73|| align=right|15,4|| align=right|2,717|| align=right|0,143|| align=right|1,65|| align=right|4,477||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30176)||2000 GX73|| align=right|15,0|| align=right|2,361|| align=right|0,099|| align=right|5,87|| align=right|3,627||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30177)||2000 GV76|| align=right|14,4|| align=right|2,302|| align=right|0,065|| align=right|6,26|| align=right|3,493||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30178)||2000 GW77|| align=right|15,0|| align=right|2,352|| align=right|0,229|| align=right|2,60|| align=right|3,606||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30179)||2000 GY79|| align=right|14,8|| align=right|2,433|| align=right|0,141|| align=right|3,88|| align=right|3,793||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30180)||2000 GX87|| align=right|13,2|| align=right|2,597|| align=right|0,076|| align=right|13,89|| align=right|4,184||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30181)||2000 GR88|| align=right|13,7|| align=right|2,742|| align=right|0,144|| align=right|13,63|| align=right|4,539||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30182)||2000 GC95|| align=right|13,4|| align=right|2,540|| align=right|0,185|| align=right|12,81|| align=right|4,049||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30183)||2000 GL95|| align=right|15,2|| align=right|2,411|| align=right|0,170|| align=right|4,20|| align=right|3,744||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30184)||2000 GM95|| align=right|14,8|| align=right|2,381|| align=right|0,122|| align=right|6,71|| align=right|3,672||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30185)||2000 GT95|| align=right|13,0|| align=right|2,547|| align=right|0,156|| align=right|5,25|| align=right|4,065||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30186)||2000 GY95|| align=right|14,2|| align=right|2,631|| align=right|0,191|| align=right|8,76|| align=right|4,266||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30187)||2000 GN96|| align=right|15,1|| align=right|2,349|| align=right|0,185|| align=right|4,12|| align=right|3,600||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30188)||2000 GR96|| align=right|14,8|| align=right|2,286|| align=right|0,125|| align=right|00,91|| align=right|3,455||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30189)||2000 GV96|| align=right|13,5|| align=right|2,576|| align=right|0,180|| align=right|10,85|| align=right|4,133||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30190)||2000 GW96|| align=right|14,7|| align=right|2,352|| align=right|0,179|| align=right|6,26|| align=right|3,606||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30191)||2000 GJ98|| align=right|14,3|| align=right|2,366|| align=right|0,075|| align=right|5,26|| align=right|3,639||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30192)||2000 GB100|| align=right|15,0|| align=right|2,276|| align=right|0,169|| align=right|5,58|| align=right|3,432||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30193)||2000 GL100|| align=right|14,6|| align=right|2,274|| align=right|0,144|| align=right|6,00|| align=right|3,430||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30194)||2000 GM100|| align=right|14,3|| align=right|2,386|| align=right|0,184|| align=right|5,88|| align=right|3,685||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30195)||2000 GB101|| align=right|15,0|| align=right|2,421|| align=right|0,191|| align=right|6,17|| align=right|3,767||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30196)||2000 GB102|| align=right|14,6|| align=right|2,188|| align=right|0,199|| align=right|5,90|| align=right|3,235||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30197)||2000 GP102|| align=right|15,5|| align=right|2,315|| align=right|0,028|| align=right|4,52|| align=right|3,521||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30198)||2000 GR103|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,080|| align=right|4,44|| align=right|3,461||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30199)||2000 GX103|| align=right|15,8|| align=right|2,214|| align=right|0,047|| align=right|5,97|| align=right|3,293||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30200)||2000 GG104|| align=right|14,8|| align=right|2,367|| align=right|0,163|| align=right|3,02|| align=right|3,640||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30201)||2000 GA105|| align=right|15,1|| align=right|2,471|| align=right|0,166|| align=right|3,39|| align=right|3,883||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30202)||2000 GD105|| align=right|14,4|| align=right|2,619|| align=right|0,070|| align=right|3,24|| align=right|4,238||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30203)||2000 GK106|| align=right|15,2|| align=right|2,415|| align=right|0,120|| align=right|1,81|| align=right|3,753||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30204)||2000 GX107|| align=right|14,9|| align=right|2,425|| align=right|0,104|| align=right|3,23|| align=right|3,775||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30205)||2000 GV108|| align=right|14,7|| align=right|2,248|| align=right|0,033|| align=right|5,18|| align=right|3,369||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30206)||2000 GD109|| align=right|14,4|| align=right|2,758|| align=right|0,073|| align=right|5,81|| align=right|4,580||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30207)||2000 GL109|| align=right|14,0|| align=right|2,701|| align=right|0,160|| align=right|9,06|| align=right|4,438||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30208)||2000 GN115|| align=right|15,0|| align=right|2,361|| align=right|0,110|| align=right|6,19|| align=right|3,626||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30209)||2000 GG116|| align=right|14,6|| align=right|2,570|| align=right|0,161|| align=right|4,79|| align=right|4,118||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30210)||2000 GN122|| align=right|14,7|| align=right|2,590|| align=right|0,258|| align=right|14,41|| align=right|4,166||MBA||10. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(30211)||2000 GN123|| align=right|14,3|| align=right|2,261|| align=right|0,130|| align=right|6,78|| align=right|3,400||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30212)||2000 GP123|| align=right|13,4|| align=right|2,688|| align=right|0,175|| align=right|11,62|| align=right|4,405||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30213)||2000 GW124|| align=right|13,6|| align=right|2,398|| align=right|0,142|| align=right|10,27|| align=right|3,712||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30214)||2000 GS125|| align=right|14,0|| align=right|2,301|| align=right|0,143|| align=right|7,37|| align=right|3,490||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30215)||2000 GU125|| align=right|13,7|| align=right|2,622|| align=right|0,071|| align=right|11,69|| align=right|4,244||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30216)||2000 GV125|| align=right|14,4|| align=right|2,280|| align=right|0,138|| align=right|6,64|| align=right|3,441||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30217)||2000 GA126|| align=right|14,1|| align=right|2,418|| align=right|0,028|| align=right|12,06|| align=right|3,760||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30218)||2000 GC126|| align=right|14,6|| align=right|2,266|| align=right|0,074|| align=right|5,36|| align=right|3,410||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30219)||2000 GM126|| align=right|13,6|| align=right|3,146|| align=right|0,311|| align=right|27,07|| align=right|5,578||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30220)||2000 GP126|| align=right|13,8|| align=right|2,273|| align=right|0,193|| align=right|6,67|| align=right|3,426||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30221)||2000 GX126|| align=right|14,5|| align=right|2,297|| align=right|0,167|| align=right|8,32|| align=right|3,480||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30222)||2000 GA134|| align=right|14,9|| align=right|2,342|| align=right|0,145|| align=right|6,48|| align=right|3,584||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30223)||2000 GE134|| align=right|13,3|| align=right|2,805|| align=right|0,196|| align=right|7,56|| align=right|4,697||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30224)||2000 GU136|| align=right|13,0|| align=right|2,571|| align=right|0,208|| align=right|15,24|| align=right|4,121||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30225)||2000 GV137|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,141|| align=right|1,05|| align=right|5,496||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30226)||2000 GY137|| align=right|14,3|| align=right|2,313|| align=right|0,178|| align=right|5,30|| align=right|3,518||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30227)||2000 GO139|| align=right|15,1|| align=right|2,576|| align=right|0,165|| align=right|6,84|| align=right|4,135||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30228)||2000 GO141|| align=right|13,8|| align=right|2,755|| align=right|0,172|| align=right|10,13|| align=right|4,573||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30229)||2000 GL142|| align=right|14,9|| align=right|2,654|| align=right|0,170|| align=right|13,13|| align=right|4,324||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30230)||2000 GP142|| align=right|14,6|| align=right|2,586|| align=right|0,216|| align=right|9,07|| align=right|4,158||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30231)||2000 GZ142|| align=right|14,3|| align=right|2,557|| align=right|0,198|| align=right|13,83|| align=right|4,089||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30232)||2000 GV153|| align=right|15,1|| align=right|2,275|| align=right|0,127|| align=right|6,35|| align=right|3,431||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30233)||2000 GJ161|| align=right|13,8|| align=right|3,138|| align=right|0,152|| align=right|10,02|| align=right|5,557||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30234)||2000 GD167|| align=right|15,0|| align=right|1,910|| align=right|0,080|| align=right|21,58|| align=right|2,640||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(30235)||2000 GR179|| align=right|15,7|| align=right|2,330|| align=right|0,120|| align=right|6,93|| align=right|3,555||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30236)||2000 HF|| align=right|13,8|| align=right|2,604|| align=right|0,126|| align=right|14,68|| align=right|4,200||MBA||23. april 2000||Kurohone||T. Kobayashi
|-
|(30237)||2000 HY1|| align=right|14,3|| align=right|2,412|| align=right|0,117|| align=right|5,85|| align=right|3,744||MBA||25. april 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(30238)||2000 HY4|| align=right|13,7|| align=right|2,965|| align=right|0,026|| align=right|9,69|| align=right|5,104||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30239)||2000 HZ4|| align=right|13,9|| align=right|2,577|| align=right|0,048|| align=right|15,32|| align=right|4,137||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30240)||2000 HF8|| align=right|14,3|| align=right|2,623|| align=right|0,068|| align=right|3,13|| align=right|4,248||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30241)||2000 HN8|| align=right|15,4|| align=right|2,220|| align=right|0,052|| align=right|2,73|| align=right|3,307||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30242)||2000 HQ8|| align=right|15,1|| align=right|2,390|| align=right|0,092|| align=right|7,83|| align=right|3,694||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30243)||2000 HS9|| align=right|15,7|| align=right|2,186|| align=right|0,071|| align=right|2,30|| align=right|3,231||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30244)||2000 HP10|| align=right|15,4|| align=right|2,211|| align=right|0,123|| align=right|7,11|| align=right|3,288||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30245)||2000 HC12|| align=right|14,6|| align=right|2,572|| align=right|0,105|| align=right|6,40|| align=right|4,124||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30246)||2000 HC13|| align=right|13,7|| align=right|2,816|| align=right|0,062|| align=right|12,92|| align=right|4,724||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30247)||2000 HN13|| align=right|13,6|| align=right|3,192|| align=right|0,171|| align=right|00,39|| align=right|5,701||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30248)||2000 HV13|| align=right|14,1|| align=right|2,799|| align=right|0,196|| align=right|5,28|| align=right|4,683||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30249)||2000 HF14|| align=right|14,3|| align=right|2,296|| align=right|0,139|| align=right|5,58|| align=right|3,479||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30250)||2000 HG14|| align=right|14,6|| align=right|2,645|| align=right|0,221|| align=right|4,99|| align=right|4,301||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov